Messier 1, maglica u zviježđu Bik
M1 Abrams, američki tenk
M1 (karabin), američki karabin

Mediji:
 M1 (TV kanal), TV kanal